Le tournoi de tennis de Corée est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Séoul du  au .

Eléni Daniilídou remporte le simple dames. En finale, elle bat Ai Sugiyama, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Coree
Sport en Corée du Sud en 2006
Tennis en septembre 2006
Tennis en octobre 2006